Le Windy City Open féminin 2008 est l'édition inaugurale du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . la tête de série  Samantha Terán l'emporte face à Latasha Khan sans concéder un jeu du tournoi. C'est son second titre de l'année aux États-Unis et le  de sa carrière.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open

Liens externes 

Féminin 2008
Squash en 2008
Sport à Chicago en 2008
Sport aux États-Unis en février 2008
Sport aux États-Unis en mars 2008